Blasturm bezeichnet:

 Blasturm (Gunzenhausen), Stadttor in Gunzenhausen
 Blasturm (Schwandorf), Turm in der Stadtmauer von Schwandorf